La finale du concours général par équipes femmes de gymnastique artistique des Jeux olympiques d'été de 2016 organisés à  Rio de Janeiro, se déroule à la HSBC Arena le .

Format de la compétition 
À l’issue des qualifications, les huit équipes ayant réussi le meilleur total sont qualifiées pour la finale.

Lors de cette finale, chaque équipe choisit trois gymnastes pour chaque appareil. Les scores obtenus sur chacun des appareils sont additionnés pour déterminer le score final. Le score obtenu lors des qualifications n'intervient pas dans ce classement final.

Qualifications

Finale

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnats d'Europe de gymnastique artistique féminine 2016

Liens externes 
 Gymnastique artistique sur le site officiel des Jeux olympiques d'été 2016.

Barres asymétriques femmes